Als Terrorliste werden folgende Listen bezeichnet:

 Liste der durch das Außenministerium der Vereinigten Staaten als terroristisch bezeichneten Organisationen im Ausland
 die Specially Designated Nationals and Blocked Persons der Vereinigten Staaten enthält auch Terrorismusverdächtige
 Liste der durch die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate als terroristisch bezeichneten Organisationen und Vereinigungen
 „Terrorliste“ der Regierungen Saudi-Arabiens, Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains
 EU-Terrorliste ist gemeinhin eine Bezeichnung für den Gemeinsamen Standpunkt des Rates über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, siehe Terroristische Vereinigung#Liste des EU-Ministerrates
 UN-Terrorliste ist gemeinhin eine Bezeichnung für The List established and maintained by the 1267/1989 Committee der Vereinten Nationen, siehe Terroristische Vereinigung#Nach Definition der UN